HMS „Venus” – nazwa noszona przez pięć okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Wenus, bogini w mitologii rzymskiej:
  – 36-działowa fregata piątej rangi (fifth-rate) zwodowana w 1758, w 1809 przemianowana na HMS „Heroine”, od 1817 w służbie portowej, sprzedana w 1828.
  – 36-działowa fregata piątej rangi (fifth-rate) zdobyta na Duńczykach w 1807, od 1809 w służbie portowej, sprzedana w 1815.
  – 46-działowa fregata piątej rangi (fifth-rate) zwodowana w 1820, w latach 1848-1862 okręt szkolny, sprzedana w 1864.
  – krążownik pancernopokładowy typu Eclipse zwodowany w 1895, sprzedany w 1921.
  – niszczyciel typu V zwodowany w 1943, w latach 1951–1952 przebudowany na fregatę typu 15, sprzedany na złom w 1972.

Przypisy 

Venus